n-Space — американская компания-разработчик компьютерных игр. n-Space фокусируется в основном на консолях Nintendo.

Игры

iOS 
 Golf Cart Ranger (2011)

PlayStation 
 Tiger Shark (1997)
 Bug Riders: The Race of Kings (1997)
 Duke Nukem: Time to Kill (1998)
 Rugrats: Search for Reptar (1998)
 Rugrats: Studio Tour (1999)
 Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas (2000)
 Danger Girl (2000)
 Duke Nukem: Land of the Babes (2000)
 Mary-Kate and Ashley’s Magical Mystery Mall (2000)
 Mary-Kate & Ashley: Crush Course (2001)

PlayStation 2 
 Mary-Kate and Ashley: Sweet 16 — Licensed to Drive (2002)
 Marvel: Ultimate Alliance 2 (2009)
 Austin Powers: Oh, Behave! (отменена)
 Dexter’s Laboratory (отменена)
 Duke Nukem D-Day (отменена)
 Mary-Kate and Ashley in Action! (отменена)

PlayStation 3 
 Hannah Montana: The Movie (2009)

PlayStation Portable 
 Winx Club: Join the Club (2007)

PC 
 Tiger Shark (1997)
 Bug Riders: The Race of Kings (1997)
 Die Hard Trilogy 2: Viva Las Vegas (2000)
 Mary-Kate & Ashley: Crush Course (2001)
 Hannah Montana: The Movie (2009)
 Dark Souls (2012) (портирование)
 Sword Coast Legends (19 октября 2015)

Nintendo GameCube 
 Mary-Kate and Ashley: Sweet 16 — Licensed to Drive (2003)
 Geist (2005)

Nintendo DS 
 GoldenEye: Rogue Agent (2005)
 Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
 Call of Duty: World at War (2008)
 Star Wars: The Force Unleashed (2008)
 Hue Pixel Painter (2008)
 Hannah Montana: The Movie (2009)
 Star Wars Battlefront: Elite Squadron (2009)
 Call of Duty: Modern Warfare — Mobilized (2009)
 Marvel: Ultimate Alliance 2 (2009)
 Call of Duty: Black Ops (2010)
 GoldenEye 007 (2010)
 James Bond 007: Blood Stone (2010)
 Tron Evolution: Battle Grids (2010)
 Toy Story 3: The Video Game (2010)
 Call of Duty: Modern Warfare 3: Defiance (2011)

Nintendo 3DS 
 Jaws: Ultimade Predator (2011)
 Heroes of Ruin (2012)
 Roller Coaster Tycoon 3DS (2012)
 Skylanders: Giants (2012)

Wii 
 Target Toss Pro: Bags (WiiWare) (2008)
 Hannah Montana: The Movie (2009)
 Marvel: Ultimate Alliance 2 (2009)
 Carnival King (WiiWare) (2009)
 Target Toss Pro: Lawn Darts (WiiWare) (2010)
 Tron Evolution: Battle Grids (2010)
 Winter (TBA)

Xbox 360 
 Hannah Montana: The Movie (2009)
 Jillian Michaels' Fitness Adventure (2011)
 5 Micro Lab Challenge (2012)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Компании, основанные в 1994 году
Производители компьютерных игр по алфавиту